Schizobasis är ett släkte av sparrisväxter. Schizobasis ingår i familjen sparrisväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sparrisväxter
Schizobasis